Santar (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
 Santar (Nelas), een plaats in de Portugese gemeente Nelas
 een andere naam voor Santoor, een muziekinstrument uit de Hindoestaanse muziek